Di seguito una lista di asteroidi dal numero 288001 al 289000 con data di scoperta e scopritore.

288001-288100 

|-
|288001 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288002 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288005 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288006 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288007 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288013 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288016 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288017 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288018 - ||  ||  || NEAT
|-
|288019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288021 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288024 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288025 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288027 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288030 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288031 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288033 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288034 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288036 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288037 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288038 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288041 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288042 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288043 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|288044 - ||  ||  || NEAT
|-
|288045 - ||  ||  || NEAT
|-
|288046 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288047 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288049 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288050 - ||  ||  || NEAT
|-
|288051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288052 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288054 - ||  ||  || NEAT
|-
|288055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288059 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288060 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288061 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288062 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|288063 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|288064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288065 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|288066 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|288067 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|288068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288071 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|288072 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|288073 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|288074 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|288075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288077 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|288078 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288082 - ||  ||  || NEAT
|-
|288083 - ||  ||  || NEAT
|-
|288084 - ||  ||  || NEAT
|-
|288085 - ||  ||  || NEAT
|-
|288086 - ||  ||  || CSS
|-
|288087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288088 - ||  ||  || NEAT
|-
|288089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288090 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288095 - ||  ||  || NEAT
|-
|288096 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288097 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

288101-288200 

|-
|288101 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288102 - ||  ||  || CSS
|-
|288103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288104 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288106 - ||  ||  || NEAT
|-
|288107 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288108 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288109 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288110 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288112 - ||  ||  || NEAT
|-
|288113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288123 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288124 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288128 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288129 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288130 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288131 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288132 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288134 - ||  ||  || NEAT
|-
|288135 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288136 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288137 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288138 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288139 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288140 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288141 - ||  ||  || CSS
|-
|288142 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288143 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288144 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288145 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288146 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288147 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288148 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288149 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288150 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288151 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288152 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288153 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288154 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288158 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288159 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288160 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288161 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288162 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288163 - ||  ||  || NEAT
|-
|288164 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288165 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288166 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288169 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288170 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288174 - ||  ||  || CSS
|-
|288175 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|288176 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|288177 - ||  ||  || NEAT
|-
|288178 - ||  ||  || NEAT
|-
|288179 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288181 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288182 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288184 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288185 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288186 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288187 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288188 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288189 - ||  ||  || NEAT
|-
|288190 - ||  ||  || NEAT
|-
|288191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288198 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|288199 - ||  ||  || McClusky, J. V.
|-
|288200 - ||  ||  || CSS
|}

288201-288300 

|-
|288201 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288202 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288203 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288204 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288205 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288207 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288208 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288210 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288211 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288212 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288215 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288220 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288222 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288223 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288225 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288230 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288231 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288232 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288233 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288234 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288235 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288236 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288237 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288238 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288239 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288241 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288242 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288243 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288244 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288245 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288246 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288247 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288248 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288249 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288251 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288252 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288253 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288254 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288255 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288256 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288257 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288259 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288260 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288261 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288262 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288263 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288264 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288265 - ||  ||  || CSS
|-
|288266 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288267 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288269 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288271 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288275 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288279 - ||  ||  || NEAT
|-
|288280 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288281 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288285 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288298 - ||  ||  || NEAT
|-
|288299 - ||  ||  || NEAT
|-
|288300 - ||  ||  || NEAT
|}

288301-288400 

|-
|288301 - ||  ||  || NEAT
|-
|288302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288303 - ||  ||  || NEAT
|-
|288304 - ||  ||  || NEAT
|-
|288305 - ||  ||  || NEAT
|-
|288306 - ||  ||  || Dellinger, J.
|-
|288307 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288316 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288317 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288318 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288319 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288320 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288321 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288322 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288323 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288324 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288325 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288326 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288327 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288328 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288329 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288330 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288331 - ||  ||  || NEAT
|-
|288332 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288333 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288334 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288335 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288336 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288337 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288338 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288339 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288342 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288343 - ||  ||  || CSS
|-
|288344 - ||  ||  || CSS
|-
|288345 - ||  ||  || CSS
|-
|288346 - ||  ||  || NEAT
|-
|288347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288349 - ||  ||  || NEAT
|-
|288350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288352 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288353 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288354 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288355 - ||  ||  || NEAT
|-
|288356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288358 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288359 - ||  ||  || NEAT
|-
|288360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288361 - ||  ||  || NEAT
|-
|288362 - ||  ||  || NEAT
|-
|288363 - ||  ||  || NEAT
|-
|288364 - ||  ||  || NEAT
|-
|288365 - ||  ||  || NEAT
|-
|288366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288367 - ||  ||  || NEAT
|-
|288368 - ||  ||  || CSS
|-
|288369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288373 - ||  ||  || NEAT
|-
|288374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288377 - ||  ||  || NEAT
|-
|288378 - ||  ||  || NEAT
|-
|288379 - ||  ||  || NEAT
|-
|288380 - ||  ||  || NEAT
|-
|288381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288382 - ||  ||  || NEAT
|-
|288383 - ||  ||  || CSS
|-
|288384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288393 - ||  ||  || NEAT
|-
|288394 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288400 - ||  ||  || LINEAR
|}

288401-288500 

|-
|288401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288402 - ||  ||  || CSS
|-
|288403 - ||  ||  || NEAT
|-
|288404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288405 - ||  ||  || CSS
|-
|288406 - ||  ||  || CSS
|-
|288407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288410 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288411 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288412 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288413 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288414 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288415 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288417 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288418 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288421 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|288422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288425 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|288426 - ||  ||  || NEAT
|-
|288427 - ||  ||  || NEAT
|-
|288428 - ||  ||  || NEAT
|-
|288429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288430 - ||  ||  || Demeautis, C., Matter, D.
|-
|288431 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288432 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288433 - ||  ||  || NEAT
|-
|288434 - ||  ||  || NEAT
|-
|288435 - ||  ||  || CSS
|-
|288436 - ||  ||  || NEAT
|-
|288437 - ||  ||  || NEAT
|-
|288438 - ||  ||  || NEAT
|-
|288439 - ||  ||  || CSS
|-
|288440 - ||  ||  || NEAT
|-
|288441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288444 - ||  ||  || CSS
|-
|288445 - ||  ||  || NEAT
|-
|288446 - ||  ||  || NEAT
|-
|288447 - ||  ||  || NEAT
|-
|288448 - ||  ||  || NEAT
|-
|288449 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288450 - ||  ||  || NEAT
|-
|288451 - ||  ||  || NEAT
|-
|288452 - ||  ||  || NEAT
|-
|288453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288456 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288459 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288468 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288470 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288471 - ||  ||  || Vilagi, J., Kornos, L.
|-
|288472 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|288473 - ||  ||  || Ball, L.
|-
|288474 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|288475 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288477 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|288478 Fahlman ||  ||  || Balam, D. D.
|-
|288479 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288480 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288481 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|288482 - ||  ||  || CINEOS
|-
|288483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288487 - ||  ||  || CSS
|-
|288488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288490 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288491 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288492 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288493 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288494 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288495 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288496 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288498 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288499 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288500 - ||  ||  || Spacewatch
|}

288501-288600 

|-
|288501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288503 - ||  ||  || NEAT
|-
|288504 - ||  ||  || NEAT
|-
|288505 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288506 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288509 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288510 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288513 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288514 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288515 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288516 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288517 - ||  ||  || CSS
|-
|288518 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288521 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288523 - ||  ||  || NEAT
|-
|288524 - ||  ||  || NEAT
|-
|288525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288526 - ||  ||  || CSS
|-
|288527 - ||  ||  || NEAT
|-
|288528 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|288529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288531 - ||  ||  || NEAT
|-
|288532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288533 - ||  ||  || Ryan, W. H., Jamieson, Q.
|-
|288534 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|288535 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|288536 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288537 - ||  ||  || NEAT
|-
|288538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288539 - ||  ||  || CSS
|-
|288540 - ||  ||  || CSS
|-
|288541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288542 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288543 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288544 - ||  ||  || NEAT
|-
|288545 - ||  ||  || NEAT
|-
|288546 - ||  ||  || NEAT
|-
|288547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288555 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|288556 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|288557 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288558 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|288559 - ||  ||  || NEAT
|-
|288560 - ||  ||  || NEAT
|-
|288561 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288562 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288563 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288564 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288565 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288567 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288569 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|288570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288574 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288578 - ||  ||  || CSS
|-
|288579 - ||  ||  || CSS
|-
|288580 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|288581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288584 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|288585 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|288586 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288588 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288589 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288590 - ||  ||  || CSS
|-
|288591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288592 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288594 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288595 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288596 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288597 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288599 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288600 - ||  ||  || LINEAR
|}

288601-288700 

|-
|288601 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288602 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288604 - ||  ||  || CSS
|-
|288605 - ||  ||  || NEAT
|-
|288606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288607 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288608 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288609 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288611 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|288612 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288613 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288614 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288615 Tempesti ||  ||  || Casulli, V. S.
|-
|288616 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288617 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288618 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288619 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288620 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288621 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288622 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288623 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288624 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|288625 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|288626 - ||  ||  || NEAT
|-
|288627 - ||  ||  || NEAT
|-
|288628 - ||  ||  || NEAT
|-
|288629 - ||  ||  || NEAT
|-
|288630 - ||  ||  || NEAT
|-
|288631 - ||  ||  || NEAT
|-
|288632 - ||  ||  || NEAT
|-
|288633 - ||  ||  || NEAT
|-
|288634 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288635 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288636 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|288637 - ||  ||  || NEAT
|-
|288638 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288639 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288640 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288641 - ||  ||  || CINEOS
|-
|288642 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288643 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288644 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288645 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288646 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|288647 - ||  ||  || NEAT
|-
|288648 - ||  ||  || CINEOS
|-
|288649 - ||  ||  || NEAT
|-
|288650 - ||  ||  || CINEOS
|-
|288651 - ||  ||  || NEAT
|-
|288652 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288653 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288654 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288655 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288656 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288657 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288658 - ||  ||  || CINEOS
|-
|288659 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288660 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288661 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288662 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288663 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288664 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288665 - ||  ||  || CINEOS
|-
|288666 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288667 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288668 - ||  ||  || NEAT
|-
|288669 - ||  ||  || NEAT
|-
|288670 - ||  ||  || NEAT
|-
|288671 - ||  ||  || NEAT
|-
|288672 - ||  ||  || NEAT
|-
|288673 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288674 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288675 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288676 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288677 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288678 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288679 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288680 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288681 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288682 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288683 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288684 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|288685 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288686 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288687 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288688 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288689 - ||  ||  || NEAT
|-
|288690 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288691 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|288692 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|288693 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288694 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|288695 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|288696 - ||  ||  || Goodricke-Pigott
|-
|288697 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288698 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288699 - ||  ||  || Goodricke-Pigott
|-
|288700 - ||  ||  || Spacewatch
|}

288701-288800 

|-
|288701 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288702 - ||  ||  || CSS
|-
|288703 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|288704 - ||  ||  || NEAT
|-
|288705 - ||  ||  || NEAT
|-
|288706 - ||  ||  || NEAT
|-
|288707 - ||  ||  || NEAT
|-
|288708 - ||  ||  || NEAT
|-
|288709 - ||  ||  || NEAT
|-
|288710 - ||  ||  || NEAT
|-
|288711 - ||  ||  || St. Veran
|-
|288712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288713 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288714 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288715 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288716 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288719 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|288720 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288721 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288722 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288723 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288724 - ||  ||  || CINEOS
|-
|288725 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288726 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288727 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288728 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288729 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288730 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288731 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288732 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288733 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288734 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288735 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288736 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288737 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288738 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288739 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288740 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288741 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288742 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288743 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288744 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288745 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288746 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288747 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288748 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288749 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288750 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288751 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288752 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288753 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288754 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288755 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288756 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288757 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288758 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288759 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288760 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288761 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288762 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288763 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288764 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288765 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288766 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288767 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288768 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288769 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288770 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288771 - ||  ||  || NEAT
|-
|288772 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288773 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288774 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288775 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288776 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288777 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288778 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288779 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288780 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288781 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288786 - ||  ||  || NEAT
|-
|288787 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288789 - ||  ||  || NEAT
|-
|288790 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288791 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288792 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288793 - ||  ||  || NEAT
|-
|288794 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288795 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288796 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288797 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288798 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288799 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288800 - ||  ||  || LINEAR
|}

288801-288900 

|-
|288801 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288802 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288803 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288804 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288805 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288808 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288809 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288810 - ||  ||  || NEAT
|-
|288811 - ||  ||  || NEAT
|-
|288812 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288814 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288815 - ||  ||  || NEAT
|-
|288816 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288817 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288818 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288819 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288820 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288821 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288822 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288823 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288824 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288825 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288826 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288827 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288828 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288829 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288830 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288831 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288832 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288833 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288834 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288835 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288836 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288837 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288838 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288839 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288840 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288841 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288842 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288844 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288845 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288849 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288850 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288851 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288852 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288853 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288854 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288855 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288856 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288857 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288858 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288859 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288860 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288861 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288862 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288863 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288864 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288874 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288875 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288884 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288885 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288886 - ||  ||  || NEAT
|-
|288887 - ||  ||  || NEAT
|-
|288888 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|288889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288890 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288892 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|288893 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288894 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288897 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288898 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288899 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

288901-289000 

|-
|288901 - ||  ||  || NEAT
|-
|288902 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288903 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288904 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288905 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288906 - ||  ||  || NEAT
|-
|288907 - ||  ||  || NEAT
|-
|288908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288909 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288910 - ||  ||  || NEAT
|-
|288911 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288913 - ||  ||  || Ottmarsheim
|-
|288914 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288917 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288919 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|288920 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288921 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288922 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288923 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288924 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288927 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288928 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288929 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288930 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288931 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288932 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288933 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288936 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288937 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288938 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288939 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288940 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288941 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288942 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288943 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288944 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288945 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288946 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288947 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288948 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288949 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288950 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|288951 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288952 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288955 - ||  ||  || NEAT
|-
|288956 - ||  ||  || NEAT
|-
|288957 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|288958 - ||  ||  || LINEAR
|-
|288959 - ||  ||  || Moletai
|-
|288960 Steponasdarius ||  ||  || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
|288961 Stasysgirėnas ||  ||  || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
|288962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288972 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288989 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288990 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288991 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288992 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288993 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|288996 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288997 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288998 - ||  ||  || LONEOS
|-
|288999 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0288001